Levis bzw. Lévis steht für:

 eine Stadt in  Québec, Kanada, siehe Lévis
 ein Ort im Jackson County, Wisconsin, Vereinigte Staaten, siehe Levis (Wisconsin),
 eine Town(ship) im Clark County, Wisconsin, Vereinigte Staaten, siehe Levis (Town, Clark County)
 einen  Ortsteil von Feldkirch in Vorarlberg, Österreich, siehe Levis (Feldkirch)
 eine französische Gemeinde im Département Yonne, siehe Levis (Yonne)
 einen britischen Motorradhersteller, siehe Levis (Motorrad)

Lévis bzw. Levis ist der Familienname folgender Personen:
 Anne de Lévis († 1624), französischer Adliger und Militär
 Antoine de Lévis-Mirepoix (1884–1981), französischer Historiker, Essayist und Romanautor
 François Christophe de Lévis († 1661), französischer Adliger
 François-Gaston de Lévis (1719–1787), französischer General
 Gaston Pierre de Lévis (1699–1757), französischer Militär und Diplomat, Marschall von Frankreich
 Gilbert III. de Lévis (1547–1591), französischer Heerführer, 1. Duc de Ventadour  
 Guy I. de Lévis (deutsch: Guido; * um 1180; † 1233), französischer Ritter und Kreuzfahrer, sowie Herr von Mirepoix
 Jacques de Lévis, comte de Caylus (1554–1578), französischer Adliger
 Joseph Levis (1905–2005), US-amerikanischer Fechter
 Philippe de Lévis (1435–1475), Kardinal der katholischen Kirche
 Pierre-Marc-Gaston de Lévis (1764–1830), französischer Politiker und Schriftsteller
 Roberto Levis (* 1941), puerto-ricanischer Degenfechter und Olympionide
 Will Levis (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler

 G. Lévis, Pseudonym des französischen Comiczeichners Jean Sidobre (1924–1988)

Siehe auch:

 Haus Lévis
 Levi’s, Jeansmarke
 Lewis
 Leavis